Санта Хуана има више значења:

 Санта Хуана (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хуана (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хуана (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Хуана (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Хуана (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Хуана (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Хуана (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Хуана (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Хуана (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Хуана (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Хуана (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Хуана (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Хуана (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Хуана (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Хуана (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Хуана, Игнасио Зарагоза (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику